Roždestvenski [roždéstvenski] je priimek več osebnosti (rusko Рожде́ственский).

 Boris Aleksandrovič Roždestvenski, sovjetski general.
 Serafim Jevgenjevič Roždestvenski, sovjetski general.
 Valerij Iljič Roždestvenski (*1939), ruski kozmonavt, heroj Sovjetske zveze.